73-й выпуск  Омлоп Хет Ниувсблад — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 24 февраля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1.UWT).

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 17 команд мирового тура. Также организаторами был предоставлено специальное приглашения (уайлд-кард) восьми Профессиональным континентальным командам. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышли 175 заявленных гонщиков.

Список участников с результатами

Маршрут 

Финишная часть дистанции тем временем была изменена дополнениями. Он становится идентичным такому же участку как Туре Фландрии до 2012 года. Маршрут прошёл через Бракель, прежде чем отправиться в Герардсберген и подняться по знаменитой стене. Затем Босберг преодалевался то того как прибыть в Нинове. Molenberg по-прежнему присутствовал, но дальше от финиша, чем в предыдущие годы. Сохранилось тройное прохождение мощёного участка Haaghoek с последующем подъёмом на Leberg.

Гонщикам предстояло преодолеть 196,2 километров с тринадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и восемью плоскими бручтами участками.

Ход гонки

Результаты

Очки Мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стенограмма маршрута
 
 
 
 
 

Спорт в Бельгии в 2018 году
Февраль 2018 года